Marija Šarapova era la detentrice del titolo, ma non partecipa alla competizione a causa della sospensione temporanea.

In finale Serena Williams ha sconfitto Madison Keys con il punteggio di 7-65, 6-3.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Serena Williams (campionessa)
  Angelique Kerber (secondo turno)
  Garbiñe Muguruza (semifinale)
  Viktoryja Azaranka (secondo turno)
  Petra Kvitová (secondo turno)
  Simona Halep (secondo turno)
  Roberta Vinci (secondo turno)
  Carla Suárez Navarro (terzo turno)

 Svetlana Kuznecova (quarti di finale)
 Lucie Šafářová (secondo turno)
 Timea Bacsinszky (quarti di finale)
 Venus Williams (secondo turno)
 Ana Ivanović (secondo turno)
 Sara Errani (primo turno)
 Elina Svitolina (primo turno)
 Karolína Plíšková (primo turno)

Qualificate 

  Kiki Bertens (primo turno)
  Mariana Duque Mariño (secondo turno)
  Julia Görges (primo turno)
  Johanna Larsson (primo turno)

 Christina McHale (terzo turno)
 Mónica Puig (secondo turno)
 Alison Riske (primo turno)
 Heather Watson (secondo turno)

Wild card 

  Claudia Giovine (primo turno)
  Karin Knapp (primo turno)

 Francesca Schiavone (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Internazionali d'Italia 2016
WTA Tour 2016